

Изменения в новом сезоне
Чемпионат покинул Форд, не дожидаясь запрета турбонаддува с 1991г., зато пришла Ауди с моделью V8 Quattro. Имея 3,6л рабочего объема и 100л.с. превосходства в мощности пилоты Ауди оставляли за собой скоростные трассы, а полный привод служил хорошим подспорьем в дождь. В итоге чемпионом стал бывший пилот Ф1 Ханс-Иоахим Штук.

Календарь и победители

Итоговое положение
1. Hans-Joachim Stuck (D) 189 

2. Johnny Cecotto (YV) 177 

3. Kurt Thiim (DK) 162 

4. Steve Soper (GB) 152 

5. Klaus Ludwig (D) 140 

6. Joachim Winkelhock (D) 119 

7. Jacques Laffite (F) 107 

8. Altfrid Heger (D) 98 

9. Fabien Giroix (F) 94 

10. Frank Biela (D) 80 

11. Walter Röhrl (D) 72 

12. Armin Hahne (D) 68 

13. Fritz Kreutzpointner (D) 50 

14. Jörg van Ommen (D) 42 

15. Emanuele Pirro (I) 36 

16. Roberto Ravaglia (I) 32 

16 Alain Cudini (F) 32 

18. Frank Jelinski (D) 30 

19. Frank Schmickler (D) 22 

20. Dieter Quester (A) 20 

21. Roland Asch (D) 13 

22. Klaus Niedzwiedz (D) 10 

23. Kris Nissen (DK) 8 

24. Kurt König (D) 7 

25. Thomas Winkelhock (D) 5 

26. Olaf Manthey (D) 4 

27. Volker Strycek (D) 3 

27 Günther Murmann (D) 3 

29. Leopold Prinz von Bayern (D) 2 

29 Armin Bernhard (D) 2 

31. Markus Oestreich (D) 1 

31 Harald Grohs (D) 1 

31 Eric van de Poele (B) 1

Ссылки
 Полная статистика сезона на touringcarracing.net
 Календарь
 Итоговое положение

Сезоны DTM